НЦС — сокращение для:

 Наше царственное служение
 Центробежный самовсасывающий насос (НЦС) — мотопомпа «Иж МП-1». Смотри Иж (мотоцикл).
 Центробежный насос (НЦС).
 Наложенная цифровая сеть, Наложенная цифровая связь.
 НЦС или МНЦС — ОАО «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири» — Центрсибнефтепровод.
 НЦС — Национальный центр слежения. 
 НЦС — нормативно-ценностные системы. 
 НЦС — Нижегородский центр спецавтомобилей 
 НЦС - Нормативы цены строительства